Франкенталь ():

 Франкенталь — город в Германии в земле Рейнланд-Пфальц. 
 Франкенталь — город в Германии в земле Саксония.